Билбиляк (азерб. Bilbilyak, Бильбилак) — село в Ходжавендском районе Азербайджана. Со 2 октября 1992 года перешло под контроль непризнанной НКР.

История 
До вхождения в состав Российской империи территория села Билбиляк входила в состава магала Варанда и Кочиз Карабахского ханства.

Епископ Армянской Апостольской церкви Макар Бархударянц называют это село Блблак и пишет о нём:

— «Расположено на южном склоне той же горной гряды, что и Мавас. Жители коренные, дымов — 15, душ — 130. Церкви нет, посещают в селе Схторашен».

В советский период входило в Мартунинский район НКАО. Во время первой Карабахской войны село перешло под контроль непризнанной НКР.

См. также 
 Завадыг
 Схторашен
 Херхан

Примечания